Mladovo est un toponyme qui peut désigner :
Mladovo, un village de Bosnie-Herzégovine est situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mladovo, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Sliven et dans l'oblast de Sliven.